Ellen Allien, DJ et productrice allemande
 Ellen Bahl, actrice française
 Ellen Barkin, actrice américaine
 Ellen Barrett, instructrice américaine de fitness
 Ellen Burstyn, actrice américaine
 Ellen Cleghorne, actrice américaine
 Ellen Constans, femme politique française
 Ellen Corby, actrice et scénariste américaine
 Ellen van Dijk, coureuse cycliste néerlandaise
 Ellen DeGeneres, actrice américaine & talk-show
 Ellen Foley, a chanteuse / actrice
 Ellen Gabriel, artiste Mohawk de Kanesatake (Québec, Canada), présidente de Femmes autochtones du Québec
 Ellen Gerstein, actrice et réalisatrice
 Ellen Gracie Northfleet, personnalité juridique brésilienne
 Ellen Hansell, joueuse de tennis
 Ellen Johnson, présidente de l'organisation American Atheists
 Ellen Langer, psychologue
 Ellen MacArthur, skippeuse britannique
 Ellen Ochoa, astronaute américaine
 Ellen Pompeo, actrice américaine
 Ellen Saint, actrice pornographique
 Ellen Sauerbrey, politicien américain du Maryland
 Ellen Taaffe Zwilich (1939-), compositrice de musique classique américaine
 Ellen Terry, (1848-1928), actrice britannique
 Ellen Tigh, personnage fictif de Battlestar Galactica
 Ellen van Langen, championne d'athlétisme
 Ellen von Unwerth, photographe
 Ellen Wilson, épouse du président Thomas Woodrow Wilson
 Ellen White, (1827 – 1915) cofondatrice de l'Église Adventiste du Septième Jour

Autres
 Ellen (série télévisée) (These Friends of Mine), (1994–1998), sitcom américaine
 Ellen (téléfilm), (2016), téléfilm britannique de Mahalia Belo
 Edgar & Ellen, série télévisée canadienne
 The Ellen DeGeneres Show, émission télévisée américaine.
 S/Y Ellen, navire-école suédois

Voir aussi
 
Hellen

Homonymie de prénom